Braveheart  :

 Braveheart, titre original du film La Barrière des races sorti en 1925
 Braveheart, un film de Mel Gibson sorti en 1995, basé sur la vie du chevalier écossais William Wallace (1270-1305).
 Braveheart,  studio de la chanteuse américaine Ashanti.
 Bravehearts, groupe américain de rap.